Horvátország
Kabal falu Farkaševac községben, Zágráb megyében
Kabal félsziget Hvar szigetén, Dalmáciában
Veliki Kabal a Mosor legmagasabb csúcsa Split közelében, Dalmáciában